Windstar steht für:
 Ford Windstar, Fahrzeugmodell des Herstellers Ford
 Windstar Award, Umweltschutzpreis der Windstar Foundation
 Windstar Cruises